Oxbow kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Oxbow, Saskatchewan, ort,

USA 

 Oxbow (ort i USA, New York), Jefferson County, 
 Oxbow (berg), Pennsylvania, Lycoming County, 
 Oxbow, North Dakota, ort, Cass County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar